Björn Rosén kan avse:

Björn Rosén (1925–2007), företagsledare.
Björn Rosén (född 1943), militär.
Björn Rosén (född 1948), ämbetsman.